Лев Байков:
 Байков, Лев Львович (1869—1938) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны.
 Байков, Лев Николаевич (1932—1996) — токарь, лауреат Государственной премии СССР.